X-Men são uma equipe fictícia de super-heróis que aparecem nos quadrinhos americanos publicados pela Marvel Comics.

X-Men ou X Men também podem se referir a:

Franquia X-Men da Marvel

Quadrinhos
 X-Men: Legacy ou X-Men (vol. 2), série de quadrinhos de 1991
 X-Men Mangá, série de 12 volumes publicada de 1998 a 1999 no Japão
 X-Men (quadrinhos), o nome de vários títulos de quadrinhos

Séries de TV animadas
 X-Men: Pryde of the X-Men, um piloto animado de 1989
 X-Men: The Animated Series, uma série animada da Fox de 1992
 X-Men '97, uma futura série animada do Disney+ de 2023, um revival da série de 1992
 X-Men: Evolution, uma série animada de 2000
 Wolverine and the X-Men, uma série animada de 2009
 X-Men, uma série de televisão de anime Marvel japonesa de 2011

Filmes live action
 X-Men (série de filmes)
X-Men (2000), primeiro longa-metragem da série
 X-Men 2 (2003)
 X-Men: The Last Stand (2006)
 X-Men Origins: Wolverine (2009)
 X-Men: First Class (2011)
 The Wolverine (2013)
 X-Men: Days of Future Past (2014)
 Deadpool (2016), um spin-off com foco no personagem homônimo
 X-Men: Apocalypse (2016)
 Logan (2017)
 Deadpool 2 (2018)
 Dark Phoenix (2019)
 The New Mutants (2020), um spin-off com foco na equipe de mesmo nome

Jogos

 X-Men (jogo eletrônico de 1992)
 X-Men (jogo eletrônico de 1993)
 X-Men (jogo eletrônico da Game Gear)

Outros
 The X-Men , grupo de turntablist americano The X-Ecutioners
 X-Men, equipes masculinas entre as equipes atléticas de São Francisco Xavier
 Uncanny X-Men, uma banda de rock australiana

Ver também
 X-Man (desambiguação)